Maccabi Netanja is een Israëlische voetbalclub uit Netanja.

De club werd in 1934 opgericht en is een vaste waarde in de Israëlische hoogste klase. Tot 1975 speelde de club in een outfit met groene en witte strepen, vanaf dan werd de huidige geel-zwarte combinatie aangenomen. In de jaren 70 en begin jaren 80 vierde de club zijn hoogdagen en werd de competitie Netanja en de andere 15 genoemd. De club was tevens hofleverancier voor het Israëlisch voetbalelftal.

Midden jaren 80 werd het minder voor de club en in 1995 degradeerde de club naar de 2de klasse en kon pas in 1999 terugkeren. Maccabi degradeerde opnieuw in 2004 en kon dit keer na 1 seizoen terugkeren.

In 2006 werd de club opgekocht door de Duits-Joodse zakenman Daniel Jammer die vele nieuwe spelers aantrok, Hebreeuwse maar ook buitenlanders. In 2016 degradeerde de club.

Erelijst
 Landskampioen
1971, 1974, 1978, 1980, 1983
 Israëlische voetbalbeker
Winnaar: 1978,
Finalist: 1954, 1970, 2014, 2019
 Supercup Israël
1971, 1974, 1980, 1983
 League Cup (Toto-Cup)
1982, 1983

Eindklasseringen vanaf 2000

In Europa

Uitslagen vanuit gezichtspunt Maccabi Netanja

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 4.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Israël
 Deelnemers AFC-toernooien Israël
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (ex-)spelers
 Dimitri M'Buyu

Externe links
 Maccabi Netanya Unltras
 Kufsa

Netanja, Maccabi
Netanja